

Szereplők röviden
Mia – A történet főszereplője, aki okos és jóságos. Centopia leendő hercegnője?
Mario- egy fiú aki a farmon dolgozik a nyári szünetben, tetszik neki Mia
Paula – Kezdetben Mia "ellensége" a való életben, de később legjobb barátokká válnak. 
Vincent – Mia első barátja a bentlakásos iskolában, néhány rész szerint fülig szerelmes Miába.
Violeta Rosa di Nola – A bentlakásos iskola legmenőbb csaja, gonoszkodásai miatt Mia elsőszámú ellensége a való életben! A 2.évad végére barátok lesznek!
Mo – Centopia hercege, az 1. évad szerint Miá-val szerelmesek egymásba, de a 2. évad végére Yuko-val jön össze.
Yuko – Mo legjobb barátja, tündérlány.
Lyria – Rózsaszín unikornis, Mia legelső barátja Centopia-ban.
Onchao – Lyria szárnyas kiscsikója, aki arany szarvával élővé tudja változtatni az elhalt földet (5. rész) és vissza tudja adni az unikornisok elvesztett szarvát. (26. rész)
Kyara – Onchao húga, Lyria lánya. A 3. évadban visszaadja bátyjának szarvát.
Phuddle – Az erdőben élő Panok kiragadott tagja, a trombitusz megalkotója.
Phantea – A munculusok gonosz királynője, aki gyakran rabolja el az unikornisok fiatalságot adó szarvát.
Gargona – A munculusok vezetője, Phantea jobbkeze.
Renold király – Centopia királya, Mo apja.
Mayla királynő – Centopia királynője, Mo anyja.
Polytheus – Centopia egyetlen kereskedője

Szereplők részletesen

Mia Marconi

Mia egy kedves lány, nem hétköznapi titokkal. Apja ráhagyott egy varázserejű könyvet és egy karkötőt, amellyel el tud utazni Centopiába, a tündérek, unikornisok, pánok és sárkányok lenyűgöző világába. Mia képessége, hogy tud beszélni unikornisul és pompásan kijön az, amúgy félénk állatokkal. Ezen kívül jól vág az esze, kedves és segítőkész. Nem fél a veszélyes kalandoktól, másokat ellenben félt tőle. Túl sokat aggódik és képes depresszióba esni a legkisebb negatív élménytől is. Nagyon makacs, tartja magát az elképzeléseihez és a véleményéhez. És hacsak nem vagy valami undok, beképzelt divatdiktátor, biztos te is jól kijönnél vele.  A 2. évadban a nagypapájánál tölti a nyári szünetet, és megismerkedik egy fiúval aki a farmon dolgozik. Marioval nagyon jó barátok lesznek, valószínűleg tetszik is Marionak. Mo szerelmes belé, Mia kezdetben ezt nem tudta, de amikor kiderült, viszonozta a herceg érzéseit. A 3. évadban már egy párt alkotnak.

Tündérek (jellemzés)
A tündérek szárnnyal rendelkező csodálatos teremtmények, akik Centopia békéjét felügyelik. Hajuk és szárnyuk bármilyen színű lehet. Imádják a mintás ruhákat és a virágokat. Vezetőjük a király vagy a királynő, akihez hűségesek. Szeretnek ünnepségeket rendezni és táncolni.

Mo herceg
Mo Centopia hercege és trónörököse is egyben. Hűséges és bátor, megvédi a barátait. Utálja az etikett órákat és a fogadásokat. Fontos számára az igazmondás és a becsületesség. Szerelmes Miába, aki eleinte nem viszonozta az érzéseit, mivel azt hitte, hogy a herceg Yukot szereti. De végül minden jó ha a vége jó, a 2. évad végén összejönnek.

Yuko
Yuko egy igazi lázadó, harcos. Kicsit féltékeny és irigy, de kedves is tud lenni. Nem szeret háttérbe húzódni, és sokszor veszekednek Moval. Látszólag utálja a lányos dolgokat, de hamar kiderül, titkon nagyon is rajong értük. Nem fél semmitől és senkitől. Ne akarj az útjába kerülni, mikor mérges! Amikor Mo és Mia összejönnek, látszólag belenyugszik, de valójában irigykedik a hercegnőre.

Unikornisok
Az unikornisok olyan lovak, akiknek szarvuk van. Ez egy hétköznapi szarv, mint más olyan állatnak (pl. tehénnek). De talán azért is mert ez is egy fantázia lény. Több félére is képes az unikornis a szarvával, de itt az unikornisok port szórnak el, és a tündérek dolga felszedni. Kivétel azt a négy unikornist, akik Centopeia védelmezői, ők szelet, tüzet, vizet csinálnak. (A föld azért nincsen itt, mert az a patadobbantással irányítja a földet.) Itt az unikornisoknak haj vagy esetleg láb-díszük is van és sörényük különböző színű. Testükön található halvány karikák vagy csíkok.

Lyria
Lyria Onchao mamája. Nagyon szép és bájos unikornis. Magát áldozta azért, hogy megvédje csikóját (vagyis Onchaot). Segítőkész és bátor, ha akar valamit, nem adja fel könnyen.

Csikója (vagyis gyermeke): Onchao

Onchao
Onchao, Lyria csikója. A Születés barlangjában jött világra. Nagyon különleges hiszen nem csak arany szarva van hanem arany szárnya is. Panthea-nak nagyon fáj rá a foga mivel arany szarvában több erő lakozik mint más unikornisokéban, és így Panthea örökké fiatal lesz. Bátor és talpraesett. Nagyon szereti Mia-t és persze a mamáját Lyria-t.

Szülő: Lyria

Vincent
Vincent az iskola stréber fiúja. Nem igazán barátkozik senkivel, egy magának való ember. Szeret barkácsolni és megőrül az elektromos kütyükért. A szobájában mindig nagy a rendetlenség, de melyik fiúéban nincs az? Kicsit pösze és ügyetlen, gyakran felejt el dolgokat. Szerethető karakter, csak meg kell közelebbről ismerni. Ami nem lesz könnyű, de ne adjátok fel!

Paula
Paula egy szerény, szerethető lány. Imádja a Disney filmeket és a romantikus regényeket. Kissé gyerekes, szeret mosolyogni és persze nevetni. Segítőkész, mindent beáldoz a barátaiért. Pozitív gondolkodású, kissé naiv. Álma, hogy színésznő lehessen, azonban ehhez még sokat kell tanulni. De ki tudja, lehet, hogy még látjuk a színpadon?

Raynor király
Centopia diplomatikus és bölcs királya, Raynor mindig kész megvédeni a népét. Van egy léggömbje, amit igen nagy becsben tart és nem szereti, ha bárki más hozzáér. Ne is próbálkozzatok!

Mayla királynő
Mayla egy jó szívű, kedves és nagylelkű nő. Régen ő maga is harcos volt, de mára már a királyság dolgaiban segíti ki a királyt. Követelményei közé tartozik, hogy Mo megfelelő nevelést kapjon, amiről személyesen gondoskodik.

Sárkányok
Centopeiában a sárkányoknak van egy külön föld ez a Sárkányok földje. A sárkányok mind egy nagy barlangban élnek, egy sárkányfészekben. A felnőtt sárkányokat a monculusok fogják be. Ezek a sárkányok nem okádnak tüzet itt Centopiában. Közülük ismerethetük meg Kékséget is, Onchao legjobb sárkány barátját is.

Kékség
Kékség egy sárkánykölyök, aki Onchao barátja. (A sárkányok és az unikornisok általában ellenségek, de ez most más.) A nevét a kék színű fejéről kapta. Nagyon sokat segített Miának és a többieknek az utolsó részben. Kiskorában segített megszerezni még a trombitusz darabot is.

Pánok
A pánok félig kecskék, félig emberek. Szeretnek rejtőzködni a tündérek és más élőlények elől, ők az erdő rejtelmei közé tartoznak a pán király szerint. Phuddle az egyetlen aki a tündérek palotájában él, a trombitus megalkotása miatt. A pánok kis termetűek és nagy sárgás kékes szemük van, és nagyon szeretnek táncolni, vagy zenélni. A törvény szerint egy pán sem beszélhet a tündérekkel, kivétel azok, akiket száműztek, mint Phuddle.

Phuddle
Phuddle egy pán, aki a tündérpalotában él, Mo édesanyjával és édesapjával együtt, mivel neki köszönhető, hogy a tündéreknek van esélye Panthea és a monculusok legyőzésében. Régebben a pán király száműzte a sok csínytevése miatt. Kicsit flúgos és melléfog a dolgokkal. Tengeralattjáró-üzemmódot programoz kerékpárokba.

A pánok királya
A pánok királya nagyon öreg, és sokkal félősebb mint az alattvalói. A 24. részben ideiglenesen a tündérek palotájába költözött az alattvalóival időlegesen.

Polytheus
Polytheus egy félig ember és félig kígyó. Jól ért az aranyvadászathoz és a szereléshez vagy a fényezéshez. Kizárólag csak magával szokott törődni és megbízhatatlan. Sokszor akarta Onchaot megvenni Miától de a válasz természetesen nem.

Panthea
Az első évadban a főellenség. Panthea a monculusok gonosz királynője, akinek célja elpusztítani egész Centopiát, valamint hogy megfiatalodjon. Nagyon öreg, emiatt maszkot hord. Van egy macskája, Ziggo, akit nagyon szeret. Nem szereti, ha öregnek csúfolják. Gargonával sokat kiabál. Az első évad végén a tündérek legyőzték, ő pedig szirmokká vált.

Ziggo
Ziggo Panthea macskája. Nem szereti Gargonát és sokszor fúj rá. Miát azonban kedveli. Panthea csak neki mutatja meg az arcát de ő is rémesen reagál rá. A 2. évadban már a tündérek között él.

Gargona
Gargona a monculus sereg hadvezére. Nem szereti Panthea macskáját Ziggo-t, ahogy Ziggo sem szereti őt. Utálja a tündéreket és a virágokat sem. A tündérek a 2.és a 3.évadban sem győzik le. Várhatóan a 4.évad végén, esetleg a mozifilm során győzik le, de az is lehet, hogy haza jut Distópiába, ahol boldogan élehti minden napjait.

Monculusok
A monculusok a tündérek nagy ellenségei, mert el akarják foglalni Centopeiát. A monculusok kígyókat lőnek, amik megkötözik a tündérek különböző testrészeit is. Nem szeretik a vizet, mert összezsugorodnak tőle. Sárkányháton szoktak harcba menni. Hadvezérük Gargona, királynőjük pedig Panthea. Egész Monculus földön lévő gomolygó zöld füst számukra frissítő, de a tündéreknek méreg. És ezen belül az összes Monculus utálja a virágokat és az élő növényeket, de főleg az előbb említett vizet is. A tündérek, például Yuko vagy Mo gyakran csúfolják őket zombinak, de tényleg olyanok mint egy zombi vagy egy múmia. Mindannyian eltűntek Centopia földjéről a 2. évadban.

Violetta
Violetta a suli divatdiktátora, mindent tud a legújabb trendekről Milánótól egészen Párizsig. Korábban rosszban voltak Miával, de Centopia gyökeresen megváltoztatta az életét. Már nem az a lány, aki egykor volt. Kedves és nagylelkű, és egy kicsit kajla. Hisz Miában és mindenben támogatja. Az a tipikus barátnő, aki mindenkinek van: nem hagyja, hogy sírj vagy depressziós légy, kihúz, ha kell, kirugdos a fekete ködből. Szimpatikus és fotogén, hihetetlen jó szervező képességgel megáldva. Bárki elmondhatja róla, hogy még sokra viszi.

Színészek és hangjaik

Források
http://www.miaandmeforever.eoldal.hu
http://www.miaandme.eoldal.hu/

Mia és én